Патрици () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Патрици, Франческо (1529—1597) — итальянский философ.
 Патрици Наро, Константино (1798—1876) — итальянский куриальный кардинал.